in Nederland:
 Sterflats (Ede)
sterflats(Delft) 
 Sterflats (Hoorn), alle woningen aan de Astronautenweg in de Grote Waal
 Sterflats (Maastricht)
 Sterflats (Nijmegen)
 Sterflats (Wageningen), die de westelijke en noordelijke rand van de stad markeren

in het buitenland:
 Sterflats (Sarajevo)